12 (getal)
 Het jaar 12 van de gangbare jaartelling
 Het jaar XII van de Franse republikeinse kalender